Proba de spadă feminin la Campionatul Mondial din 2014 s-a desfășurat pe 20 iulie la Kazan.

Medaliate

Rezultate

Faze finale
{{Echipe4-ffm
|RD1 = Semifinale
|RD2 = Finală

||{{Nowrap| Rossella Fiamingo}}|13| Iana Șemiakina|12
|| Erika Kirpu|10| Britta Heidemann|15

||

Prima jumătate

Prima secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Ana Maria Brânză
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Kristina Kuusk
| RD1-score02 = 13

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Ricarda Multerer
| RD1-score03 = 8
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Julianna Révész
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Irina Embrich
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Michaela Kock
| RD1-score06 = 9

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Dorina Budai
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Sarra Besbes
| RD1-score08 = 8

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Rossella Fiamingo
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  = 
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Choi Eun-sook
| RD1-score11 = 10
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Liubov Șutova
| RD1-score12 = 9

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Kelley Hurley
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Kim Myoung-sun
| RD1-score14 = 10

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Auriane Mallo
| RD1-score15 = 10
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Violetta Kolobova
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Ana Maria Brânză
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Julianna Révész
| RD2-score02 = 11

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Irina Embrich
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 49
| RD2-team04  =  Dorina Budai
| RD2-score04 = 9

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  = {{Nowrap| Rossella Fiamingo}}
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 41
| RD2-team06  =  Choi Eun-sook
| RD2-score06 = 5

| RD2-seed07  = 25
| RD2-team07  =  Kelley Hurley
| RD2-score07 = 7
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =  Violetta Kolobova
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =  Ana Maria Brânză
| RD3-score01 = 12
| RD3-seed02  = 17
| RD3-team02  =  Irina Embrich
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 9
| RD3-team03  = {{Nowrap| Rossella Fiamingo}}
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 8
| RD3-team04  =  Violetta Kolobova
| RD3-score04 = 7

| RD4-seed01  = 17
| RD4-team01  =  Irina Embrich
| RD4-score01 = 13
| RD4-seed02  = 9
| RD4-team02  =

A 2-a secțiune 
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Courtney Hurley
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Dominika Mosler
| RD1-score02 = 14

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  = {{Nowrap| Ayaka Shimookawa}}
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Hao Jialu
| RD1-score04 = 13

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Jo Halls
| RD1-score05 = 5
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Olena Krîvîțka
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Alejandra Teran
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Iana Șemiakina
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Lauren Rembi
| RD1-score09 = 14
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Kong Man Wai
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Pauline Brunner
| RD1-score11 = 6
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Imke Duplitzer
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Renata Knapik
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Monika Sozanska
| RD1-score14 = 11

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Veronika Soloveva
| RD1-score15 = 11
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Sun Yujie
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =  Courtney Hurley
| RD2-score01 = 14
| RD2-seed02  = 37
| RD2-team02  = {{Nowrap| Ayaka Shimookawa}}
| RD2-score02 = 15

| RD2-seed03  = 44
| RD2-team03  =  Olena Krîvîțka
| RD2-score03 = 13
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Iana Șemiakina
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 52
| RD2-team05  =  Kong Man Wai
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =  Imke Duplitzer
| RD2-score06 = 13

| RD2-seed07  = 29
| RD2-team07  =  Renata Knapik
| RD2-score07 = 11
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Sun Yujie
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 37
| RD3-team01  = 
| RD3-score01 = 4
| RD3-seed02  = 12
| RD3-team02  =  Iana Șemiakina
| RD3-score02 = 6

| RD3-seed03  = 52
| RD3-team03  =  Kong Man Wai
| RD3-score03 = 14
| RD3-seed04  = 4
| RD3-team04  =  Sun Yujie
| RD3-score04 = 13

| RD4-seed01  = 12
| RD4-team01  =

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune

A 4-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Britta Heidemann
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Cáterin Bravo
| RD1-score02 = 9

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Simona Gherman
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Magdalena Piekarska
| RD1-score04 = 10

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Kinka Barvestad
| RD1-score05 = 4
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Anna van Brummen
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Eliana Lugo
| RD1-score07 = 6
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Shin A-lam
| RD1-score08 = 9

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  = {{Nowrap| Marie-Florence Candassamy}}
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Corinna Lawrence
| RD1-score10 = 10

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Djoan Bejura
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Diana Sher
| RD1-score12 = 9

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Sophie Haarlem
| RD1-score13 = 12
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Hajnalka Tóth
| RD1-score14 = 7

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Anfisa Pocikalova
| RD1-score15 = 12
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Emese Szász
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Britta Heidemann
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 39
| RD2-team02  =  Simona Gherman
| RD2-score02 = 14

| RD2-seed03  = 42
| RD2-team03  =  Anna van Brummen
| RD2-score03 = 10
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  =  Shin A-lam
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  = 
| RD2-score05 = 13
| RD2-seed06  = 47
| RD2-team06  =  Djoan Bejura
| RD2-score06 = 14

| RD2-seed07  = 31
| RD2-team07  =  Sophie Haarlem
| RD2-score07 = 2
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  =  Emese Szász
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  = {{Nowrap| Britta Heidemann}}
| RD3-score01 = 11
| RD3-seed02  = 10
| RD3-team02  =  Shin A-lam
| RD3-score02 = 10

| RD3-seed03  = 47
| RD3-team03  =  Dzhoan Bezhura
| RD3-score03 = 9
| RD3-seed04  = 2
| RD3-team04  =  Emese Szász
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 7
| RD4-team01  =

Referințe
 Senior épée feminine  pe fencingworldwide.com

Campionatul Mondial de Scrimă din 2014